Ставропо́льский уе́зд — название уездов Российской империи и РСФСР:

 Ставропольский уезд — уезд Курской губернии.
 Ставропольский уезд — уезд Симбирской (1796—1851) и Самарской губернии.
 Ставропольский уезд — уезд Ставропольской губернии.